Pröbster ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Pröbster (1879–1942), deutscher Diplomat und Orientalist
 Franz Pröbster Kunzel (* 1950), deutscher Land Art-Künstler